Nyáry Gyula (1827–1907) főrendiházi jegyző, baromfitenyésztő, szakíró
 Nyáry Gyula (1965) vitorlázó